Скелька — село в Охтирському районі Сумської області.
 «Скелька» — роман у віршах українського письменника Івана Багряного.